Весёлые человечки — группа сказочных персонажей, ставших постоянными героями рассказов и комиксов в журнале «Весёлые картинки» (с 1956), а также детских книг и мультфильмов.

Состав и история группы 

В «Клуб Весёлых человечков» входят восемь персонажей, большинство из которых было известно задолго до создания журнала:
 Карандаш — художник из повести Ю. Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина», лидер всей группы, председатель «Клуба Весёлых человечков»;
 Самоделкин — робот из повести Ю. Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина», мастер на все руки;
 Буратино — персонаж сказки «Золотой ключик» А. Н. Толстого;
 Чиполлино — персонаж сказки «Приключения Чиполлино» Джанни Родари;
 Петрушка — персонаж кукольного театра;
 Гурвинек — персонаж чехословацкого театра кукол, созданный в 1920-е годы Йосефом Скупой, в 1950-е годы стал популярен в СССР как герой мультфильмов;
 Незнайка — персонаж сказок Николая Носова;
 Дюймовочка — персонаж одноимённой сказки Х. К. Андерсена (она появляется не во всех произведениях о «Клубе Весёлых человечков», а иногда вместо неё фигурирует Синеглазка из Зелёного города, который фигурирует в Приключениях Незнайки и его друзей).

Карандаш и Самоделкин были придуманы детским писателем Юрием Дружковым, а нарисовал их художник и основатель журнала «Весёлые картинки» Иван Семёнов. Сын Юрия Дружкова, писатель Валентин Постников, так описывает создание этих образов:

В 1956 году был открыт журнал «Весёлые картинки», куда пришёл на работу мой двадцатидевятилетний папа. Главными героями журнала должны были стать маленькие весёлые человечки — Незнайка, Чиполлино, Буратино. Однако их оказалось маловато, и решено было придумать ещё двоих. Это важное дело поручили моему папе и художнику Ивану Семёнову… Так на свет появились Карандаш — художник с волшебным карандашом вместо носа: всё, что он нарисует, в ту же секунду оживёт, и Самоделкин, у которого вместо носа винтик, ручки-ножки — пружинки, сам он весь железненький и за одну секунду может всё что угодно починить.

Произведения о Весёлых человечках 

Существует ряд мультфильмов, в которых действуют члены «Клуба Весёлых человечков» — два фильма Петра Носова из серии «Весёлые человечки», цикл фильмов Вахтанга Бахтадзе о Самоделкине и новый мультфильм 1996 года в стиле «ретро»:
 Приключения Самоделкина (1957)
 Ровно в три пятнадцать… (1959) 
 Самоделкин-спортсмен (1962)
 Где я его видел? (1965) 
 Самоделкин в космосе (1971)
 Самоделкин под водой (1977)
 Самоделкин на выставке (1980)
 Подарок Самоделкина (1983)
 Весёлые картинки. Фантазия в стиле ретро (1996)

О Карандаше и Самоделкине Юрий Дружков написал две книги — «Приключения Карандаша и Самоделкина» (1964) и «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина» (1984). Впоследствии его сын Валентин Постников написал продолжение «Новые приключения Карандаша и Самоделкина», а также книги:

 «Карандаш и Самоделкин на острове гигантских насекомых»,
 «Карандаш и Самоделкин на острове необычайных приключений»,
 «Карандаш и Самоделкин на Острове Сокровищ»,
 «Карандаш и Самоделкин в стране людоедов»,
 «Карандаш и Самоделкин в Антарктиде»,
 «Карандаш и Самоделкин на Марсе»,
 «Приключения Карандаша и Самоделкина на „Дрындолёте“».

См. также 
 Мурзилка
 Волшебная страна

Примечания

Ссылки 
 История Весёлых человечков на сайте журнала «Весёлые картинки»
 Книги Юрия Постникова (Дружкова) на сайте «Русская фантастика»
 Книги Валентина Постникова на сайте «Русская фантастика»